Mujanović ist der Familienname der folgenden Personen:

 Nikola Mujanović (* 2001), serbischer Leichtathlet
 Salko Mujanović (* 1996), bosnischer Fußballspieler
 Šekib Mujanović (* 1969), bosnischer Turbo-Folk Sänger